New Medicine американская рок-группа из Медины, штат Миннесота. Сразу после формирования группа подписала контракт с лейблом Photo Finish Records. Их дебютный альбом «Race You to the Bottom» вышел 18 сентября 2010 года.

История 
Группа "New Medicines" была изначально создана под названием "A Verse Unsung" двумя друзьями — Джейком Шерером и Дэном Гарландом — которые в это же время посещали среднюю школу Ороно. Они писали тексты во время занятий, а потом накладывали на них музыку на ферме семьи Шереров в Медине. Кенни Фритц и Аарон Гейтс позже присоединились к группе, но затем были заменены. Они подписали контракт с Photo Finish Records после формирования новой группы, названной New Medicine, с Райаном Ганзоном и Мэттом Брейди. Их дебютный альбом Race You to the Bottom был выпущен 18 сентября 2010 года. Группа участвовала в турах с такими известными исполнителями, как Avenged Sevenfold, Halestorm, Bluckherry и Stone Sour. Их песни "Race You to the Bottom, " "Laid, " и «Rich Kids» были добавлены в плейлист на радиостанции Sirius XM Radio’s Octane Channel. «Laid» заняла 32 место в списке Mainstream Rock весной 2011 года, «Race You to the Bottom» — 19 место в списке Mainstream Rock весной 2012 года, а «Rich Kids» — 31 место в списке Mainstream Rock осенью 2012 года. 21 декабря 2012 года Мэтт Брейди объявил о своем уходе из группе, чтобы посвятить больше времени Joy2theWorld, помогавшей женщинам и детям Ганы. Позднее в том же году, Райан Ганзон покинул группу, решив заняться сольным проектом. Дилан Вуд (ex-Empathic) стал новым барабанщиком с тех пор, а затем пришел и басист — Кайл ЛеБлан. В новом составе они выпустили альбом «Breaking the Model» 26 августа 2014 года под лейблом Imagen Records с передовым синглом «One Too Many», занявшем 40 место в списке Mainstream Rock. 28 ноября 2013 года группа заявила на своей страничке в Facebook о начале работы над новым альбомом, который и был выпущен 26 августа 2014 года. Райан Ганзон вернулся в группу ради одного концерта в апреле 2015 года на родине группы — в Медине — но только из-за того, что ведущий гитарист, Дэн Гарланд, не смог выступать. Мэтт Брейди также появился на сцене в ту ночь в качестве гостя. 27 апреля 2015 года было объявлено, что группа делает перерыв на неопределенное время. Перерыв закончился 5-го декабря 2019 года, когда группа объявила в своём аккаунте в Facebook о работе над новым альбомом из-за увеличения числа подписчиков на Spotify. 13 марта 2020 они представили песню "Die Trying" из нового альбома с таким же названием. В конце января 2021 года рок-группа разместила во всех социальных сетях новость о выходе нового сингла вместе с Adelitas Way  
. 12 марта они выпустили новый альбом "Own It", который содержит одноименный трек и rock remix.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Туры 
 Burn Halo вместе с Track Fighter и New Medicine. (2009)
 The Used/Chiodos & New Medicine Tour. (17 апреля, 2010)
 Uproar Festival вместе с Avenged Sevenfold, Disturbed, & Stone Sour. (17 августа — 4 октября, 2010)
 Rise From Ashes Tour вместе с D.R.U.G.S. & Eyes Set to Kill. (4-19 декабря, 2010)
 Nightmare After Christmas Tour вместе с Avenged Sevenfold, Stone Sour, & Hollywood Undead. (20 января — 13 февраля, 2011)
 Revolt Tour вместе с Hollywood Undead, Drive A, и 10 Years (6 апреля, 2011 — 27 мая, 2011).

Примечания

Ссылки 
 
 PureVolume
 Myspace

Хард-рок-группы США
Музыкальные коллективы из Миннесоты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Группы постгранжа из США